Balmer (Balmerová):
 Dres Balmer (* 1949), švýcarský spisovatel
 Hans Balmer (1903–1996), švýcarský varhaník a klavírista
 Hans Peter Balmer (* 1945), švýcarský filozof
 Heinz Balmer
 Jack Balmer (1916–1984), anglický fotbalista
 Jean-François Balmer (1946, Valangin), švýcarský divadelní a filmový herec
 Johann Jakob Balmer (1825, Lausen – 1898, Basilej), švýcarský matematik a fyzik
 Balmerova série (, )
 Joseph Balmer (1828–1918), švýcarský malíř
 Lucie Dikenmann-Balmer (1902–1980), švýcarský muzikolog
 Paul Balmer (1881, Eaux-Vives – 1977), švýcarský politik
 Randall Balmer (* 1954), americký historik náboženství
 Walter Balmer (1948–2010), švýcarský fotbalista
 Wilhelm Balmer (1865–1922), švýcarský malíř

Související články 
 Ballmer
 Palmer

Švýcarská příjmení
Německá příjmení